Oberthann ist der Ortsname von

 Oberthann (Nußdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Oberthann (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Oberthann (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

 Oberthann (Gemeinde Weißkirchen in Steiermark), Ortsteil von Weißkirchen in Steiermark im Bezirk Murtal, Steiermark

Siehe auch:
 Obertan